Sandgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandgöl (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Sandgöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Sandgölen, Småland, sjö i Jönköpings kommun,  (2,7 ha)
Sandgölen (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Sandgölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Sandgölen (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn